Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades från 5 till 9 juni 1995.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Japan

{{Resultat med trupp|id=GER-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 5 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Silvia Neid 
|mål2     = 
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 3824
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=SWE-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 5 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Roseli
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 14500
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=SWE-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 7 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Malin Andersson Pia Sundhage 
|mål2     =  Bettina Wiegmann Ursula Lohn
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 5855
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Japan

{{Resultat med trupp|id=BRA-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 7 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Pretinha 
|mål2     =  Akemi Noda
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 2286
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Japan

{{Resultat med trupp|id=SWE-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 9 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Lena Videkull Anneli Andelén 
|mål2     = 
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås
|publik   = 7811
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=BRA-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 9 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 3
|mål1     = Roseli 
|mål2     =  Birgit Prinz Maren Meinert Bettina Wiegmann Heidi Mohr Anouschka Bernhard
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 3203
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A